Meite steht für:
 Maite (Demokratische Republik Kongo), Ort in Équateur (Provinz), Demokratische Republik Kongo

Meïté, Méïté oder Méité ist der Familienname folgender Personen:
 Abdoulaye Méïté (* 1980), ivorischer Fußballspieler
 Amadou Meïté (1949–2014), ivorischer Sprinter
 Bamo Meïté (* 2001), ivorisch-französischer Fußballspieler
 Ben Youssef Meïté (* 1986), ivorischer Sprinter
 Maé-Bérénice Méité (* 1994), französische Eiskunstläuferin
 Soualiho Meïté (* 1994), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Maite
 Mayte